

Patronyme 

André Jammes (1927-…) est un collectionneur et historien de la photographie français
Francis Jammes (1868-1938) est un poète français
Henri Ludovic Jammes (?–?) est un orientalise français
Robert Jammes (1927-2020) est un hispaniste français

Toponyme 
 Saint-Jammes est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Nouvelle-Aquitaine.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme